Алекса́ндр Моритци́ (; 1806—1850) — швейцарский ботаник.

Биография 
Александр Моритци родился 24 февраля 1806 года в городе Кур в семье Грегориуса Морица и Эльсбет Педолин. Учился в школе в Куре, затем получал образование в Базельском и Лейпцигском университетах. Ботанике Моритци учился в Лейпцигском и Мюнхенском университетах. С 1829 года он преподавал в школе в Куре. Затем Александр под руководством и при поддержке О. П. Декандоля исследовал флору Граубюндена. В 1839 году он стал преподавателем в школе в кантоне Золотурн. В 1842 году Моритци женился на Антуанетте Пернетте Жиро. В 1848—1849 он был президентом Граубюнденского энтомологического общества. В 1849 году он основал журнал Neues Volksblatt, просуществовавший, однако, лишь короткое время. Александр Моритци скончался 23 мая 1850 года.

Некоторые научные работы 
 Moritzi, A. (1832). Die Pflanzen der Schweiz. 460 p.
 Moritzi, A. (1839). Die Pflanzen Graubündens. 158 p.
 Moritzi, A. (1842). Réflexions sur l’espèce en histoire naturelle. 109 p.
 Moritzi, A. (1844). Die Flora der Schweiz. 640 p.
 Moritzi, A.; Léveillé, J.H.; Schaerer, L.E.; Duby, J.É. (1845—1846). Systematisches Verzeichniss. 144 p.

Роды, названные в честь А. Моритци

Литература 
 Alexandre Moritzi. Historisches Lexikon der Schweiz. 2002.
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Швейцарии
Микологи Швейцарии
Ботаники XIX века